Vengeance (engl. vengeance ‚Rache, Vergeltung‘) steht für:

Filme:
 Vengeance (1930), Action-Abenteuerfilm unter der Regie von Archie Mayo
 What Price Vengeance, im Jahr 1937 erschienener kanadischer Film unter der Regie von Delmer Lord
 Lady Vengeance, im Jahr 2005 erschienenes südkoreanisches Filmdrama
 Vengeance – Killer unter sich, im Jahr 2009 erschienener französisch-hongkongischer Thriller
 Vengeance (2014), Actionfilm mit Danny Trejo
 Vengeance – Pfad der Vergeltung, im Jahr 2017 erschienener US-amerikanischer Actionthriller
 Vengeance Man – Rache kennt kein Limit, im Jahr 2018 erschienener britischer Actionfilm von Ross Boyask
 Rache auf Texanisch, im Jahr 2022 erschienene US-amerikanische schwarze Komödie von B. J. Novak (Originaltitel)

Militär:
 Vengeance, US-amerikanisches Schiff, das 1813 von der britischen Royal Navy erbeutet und in HMS Telegraph umbenannt wurde
 Vengeance, US-amerikanischer Sturzkampfbomber, siehe Vultee A-31
 HMS Vengeance, Schiffsname der britischen Royal Navy
 Vengeance (französische Schiffe), Schiffsname der französischen Marine
 Operation Vengeance, US-amerikanische Militärunternehmung
 USS Vengeance, zwei Schiffe der United States Navy

Sonstiges:
 Vengeance Rising, christliche US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Vengeance (Band), niederländische Rockband
 WWE Vengeance, Wrestlingveranstaltung